Список флагов муниципальных образований Челябинской области Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Челябинской области насчитывалось 319 муниципальных образований — 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским делением, 7 внутригородских районов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 242 сельских поселения.

Флаги городских округов 
В скобках указано второе официальное наименование муниципального образования.

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания

Литература 
 

Челябинская